Німчи́новка, Нємчи́новка () — назва кількох географічних об'єктів у Росії, що сходить до прізвища Німчинов (Нємчинов), утвореного від немчин («німчин», «німець», «чужоземець»).
 Німчиновка — село Одинцовського району Московської області.
 Німчиновка — село Горшеченського району Курської області.

Станції
 Німчиновка— пасажирська платформа Смоленського напрямку Московської залізниці в селі Німчиновка Одинцовського району Московської області.

Див. також 
 Німчиново

Примітки